

Patronyme 

 Alain Jamet (1934-), homme politique français
 Amédée Jacques Emmanuel Jamet (1874-1941), général français
 Christian Jamet (1951-), romancier et historien de l'art français
 
 Claude Jamet (1910-1993), intellectuel et essayiste français
 Claude Jamet (1929-2021), joueur de football français
 Daniel Jamet (1960-), guitariste français
 Denis Jamet (15?-1625), missionnaire Franciscain
 Dominique Jamet (1936-), journaliste et écrivain français
 Émile Jamet (1799-1871), homme politique français
 France Jamet (1961-), femme politique française et fille d'Alain Jamet
 François-Louis Jamet (1710-1778), bibliophile français
 Henri Jamet (1858-1940), peintre français
 Henry Jamet (1899-1967), écrivain et libraire français
 Hervé Jamet (1974-), musicien français
  (1878-1958), général français
 Marc-Antoine Jamet (1959-), homme politique et homme d'affaires français
 Marie-Claire Jamet (1933-), harpiste française
 Michel Jamet (1947-), poète et littérateur français
 Moune Jamet (1948-), photographe de plateau française,
 Nicole Jamet (1948-), actrice et scénariste française
 Philippe Jamet 1962-), chorégraphe et vidéaste français
 Philippe Jamet (1961-), ingénieur français, directeur général de l'Institut Mines-Télécom
 Pierre Jamet (1893-1991), harpiste français
 Pierre Jamet (1910-2000), photographe et chanteur français
 Pierre-François Jamet (1762-1845), prêtre, éducateur et bienheureux catholique français

Variante 
 Jammet :
 Yvonne Jammet (1900-1967), artiste française ;
 Transports Jammet, société française de transports de marchandises.

Autres 
 Quintette Pierre Jamet, quintette instrumental fondé par Pierre Jamet en 1922 ;
 Quintette Marie-Claire Jamet, quintette instrumental fondé par Marie-Claire Jamet en 1956.

Voir aussi 
 Jamait
Patronyme français